Wayne Thomas peut désigner :
 Wayne Thomas (né en 1947), hockeyeur sur glace canadien ;
 Wayne Thomas (né en 1979), footballeur anglais.